Sibbarp kan syfta på:

Sibbarps skans – en mindre befästningsanläggning vid byn Sibbarp, strax söder om Osby i Skåne
Sibbarp, Varbergs kommun – en kyrkby i Sibbarps socken och en småort i Varbergs kommun
Sibbarp, Malmö kommun – ett bostads- och fritidsområde i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo
Sibbarps kallbadhus – ett kallbadhus på Sibbarp
Sibbarp – äldre namn på en tätort i Eslövs kommun, se Marieholm, Eslövs kommun